Устивицкий сельский совет () — входит в состав Великобагачанского района Полтавской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в с. Устивица.

История 
 1917 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 с. Устивица 
 с. Грянчиха 
 с. Дакалевка 
 с. Подлуки 
 с. Псельское

Примечания